Cet article recense les 309 communes de Finlande  existantes en Finlande au .

Les villes sont indiquées en gras. Le nom des communes disparues à la suite des nombreuses fusions et/ou renommages effectués depuis 2010 apparait sur fond rouge. Pour les fusions, renommages et autres modifications antérieures à 2010, voir l'article Liste des anciennes communes de Finlande.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Commune (Finlande)
 Liens par région :

 Åland
 Carélie du Nord
 Carélie du Sud
 Finlande propre
 Finlande centrale
 Kainuu
 Kanta-Häme
 Laponie finlandaise
 Ostrobotnie
 Municipalités d'Ostrobotnie du Nord
 Ostrobotnie du Sud
 Ostrobotnie-Centrale
 Päijät-Häme
 Pirkanmaa
 Satakunta
 Savonie du Nord
 Savonie du Sud
 Uusimaa
 Uusimaa de l'Est
 vallée de la Kymi

Liens externes  

 Kuntaliitto
 Kunnat.net
 Suomi.fi – kuntahakemisto

Notes et références 

Finlande
Communes
 Liste